Ștrengarii  se poate referi la:

 Film
 1953 Ștrengărița (Julietta) – film francez, regia Marc Allégret
 1959 Ștrengarii	(Неподдающиеся/Nepoddaiușciesia), regia Iuri Ciuliukin